Ка́рла Нилл Гуджи́но (, род. 29 августа 1971, Сарасота) — американская актриса, наиболее известная по роли Ингрид Кортес в серии фильмов Роберта Родригеса «Дети шпионов».

Ранние годы 
Карла Гуджино родилась в городе Сарасота, штат Флорида. Её отец был итальянцем по происхождению, а мать имела англо-ирландские корни. Родители Карлы развелись, когда ей было два года. Карла была вынуждена жить на два дома: у отца (вместе с братом Карлом-младшим) в Сарасоте и у матери в Калифорнии. Она описывает своё детство, проведённое на обоих побережьях США следующим образом: «Я жила в лачуге с матерью в Северной Калифорнии и в прекрасном доме с отцом. Там были теннисные корты и плавательный бассейн, ездила в Европу на лето. Я чувствовала, что прожила два совершенно разных детства».

Карьера 
В 15 лет Гуджино начала заниматься модельным бизнесом, но вынуждена была его оставить из-за небольшого роста. По совету тети, в прошлом работающей на ТВ, Карла начала брать уроки актёрского мастерства в Лос-Анджелесе. До окончания курсов она успела сняться в роли второго плана в своем дебютном фильме — «Отряд из Беверли-Хиллз». После успеха этой ленты карьера Карлы пошла в гору. Она начала много сниматься. В следующие четыре года было выпущено несколько фильмов и сериалов с её участием.

Первую заметную роль Карла получила в фильме «Жизнь этого парня» в 1993 году. В этой ленте её партнёрами на съёмочной площадке стали Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

На старте карьеры Карла успела поучаствовать в следующих шоу: «Спасённые звонком», «Кто здесь босс?», «Альф», «Доктор Дуги Хаузер» и «Чудесные годы». В 1992 году Карла Гуджино вместе с Поли Шором получила главную роль в комедии «Зятёк». В 1994 году она появилась в видеоклипе группы Bon Jovi на песню «Always».

После нескольких ярких ролей на телевидении Карла начала появляться на больших экранах с завидной регулярностью, ей часто предлагали роли первого плана. Актриса с легкостью перевоплощалась для фильмов любого жанра: она сыграла в романтической комедии «Майкл» с Джоном Траволтой, мелодраме «Любовь к жизни» с Шерилин Фен, триллере «Глаза змеи» с Николасом Кейджем.

Успешной для Карлы Гуджино стала роль Ингрид Кортес в серии фильмов Роберта Родригеса «Дети шпионов», а также роль Карен Сиско в одноимённом сериале (2003—2004). В телесериале «Предел» (2005—2006) она продемонстрировала свою драматическую игру в роли доктора Молли Эн Кефри. Далее Гуджино приступила к съёмкам в роли Аманды, агента Винсента Чейза в сериале «Красавцы». Кроме того, в 2005-м можно было увидеть актрису в неонуаре «Город грехов» в компании Микки Рурка, Брюса Уиллиса, Клайва Оуэна, Бенисио дель Торо и Джессики Альбы.

В 2006 году актриса снялась в фантастической комедии «Ночь в музее», а в 2007 году — в криминальной драме Ридли Скотта «Гангстер».

В 2009 году состоялась мировая премьера фильма «Хранители», в котором Карла исполнила роль Салли Юпитер (Шёлкового призрака). Лента является экранизацией одноименного комикса Хранители, Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Кроме того, в 2009-м актриса сыграла доктора Алекс Фридман в фантастическом приключении «Ведьмина гора» с Дуэйном Джонсоном, а также выступила на сцене Театра Гудман в Чикаго, в постановке пьесы Юджина О’Нила «Любовь под вязами».

В 2011 году Гуджино можно было увидеть в комедийно-драматическом сериале «Блудливая Калифорния» в роли Эбби Родес, а также в фильме «Пингвины мистера Поппера», где её партнёром был Джим Керри, и в фэнтези Зака Снайдера «Запрещённый приём» в роли Веры Горски. В саундтреке к последнему актриса поёт вместе с Оскаром Айзеком.

В 2013 году актриса вновь, уже в третий раз, сыграла в фильме Зака Снайдера — «Человек из стали». Три года спустя она появится и в «продолжении». В 2015 году Карла Гуджино исполнила одну из главных ролей в фильме-катастрофе «Разлом Сан-Андреас» наряду с Дуэйном Джонсоном и Александрой Даддарио.

В 2017 году Гуджино сыграла главную роль в фильме ужасов «Игра Джеральда», снятому по одноимённому роману Стивена Кинга. В период с 2018 по 2020 год актрису можно было увидеть в фантастическом триллере «Элизабет Харвест» и сериалах «Призраки дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай».

На 2021 год запланирован выход экшн-триллера «Пороховой коктейль» при участии Карлы Гуджино. Её партнерами по съемочной площадке фильма стали Карен Гиллан, Лина Хиди, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Пол Джаматти и Фрейя Аллан.

Фильмография

Кино

Телевидение

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США